Prins Christians Sund – piccolo centro della Groenlandia
Prins Christians Sund – stretto nell'Oceano Atlantico